Финикс има више значења:
 Финикс
 Финикс (Вирџинија)
 Финикс (Њујорк)
 Финикс (Илиноис)
 Финикс (Орегон)